Meteora је други студијски албум америчке рок групе Linkin Park издат 25. марта 2003. године за издавачку кућу Warner Bros. Records.

Списак песама

Особље 
 Честер Бенингтон — вокал
 Роб Бурдон — бубњеви, перкусије
 Бред Делсон — соло гитара
 Дејв Фарел — бас гитара
 Џо Хан — семплер, програмирање
 Мајк Шинода — вокал

Спољашње везе 
 

Албуми 2003.
Албуми групе Linkin Park
Албуми издати за Warner Records